

Patronyme 

 Jacques Bringuier (1925), peintre contemporain, fresquiste et graveur français ;
 Jean-Claude Bringuier (1925-2010), réalisateur et producteur de documentaires français ;
 Lionel Bringuier (1986-), pianiste, violoncelliste et chef d'orchestre français ;̈
 Octavien Bringuier (1829-1875), poète, philologue et félibre occitan.